Steven Wright (ur. 1955) – amerykański aktor i komik
 Steven Wright (ur. 1958) – angielski seryjny morderca
 Steven Wright (ur. 1984) – amerykański baseballista